Clupea – genere di pesci a cui appartiene l'aringa
 Clupea – città della Tunisia